Kayla steht für:
 
 Kayla (Gemeinde), Gemeinde im Beta Israel
 Kayla Dialekt, Sprache im Agaw Beta Israel
 Kayla (Fluss), Fluss in Gujarat
 Kayla (Vorname), weiblicher Vorname
 Kayla – Mein Freund aus der Wildnis, kanadischer Kinderfilm von 1999
 Kayla (2018), US-amerikanischer Spielfilm, 2018

Siehe auch:
 Kaila
 Keila
 Kyla
 Cayla